Badminton wurde bei den Commonwealth Games 2010 im Siri Fort Sports Complex und Saket Sports Complex in Neu-Delhi gespielt. Die Wettkämpfe fanden vom 4. bis 14. Oktober 2010 statt. Es wurden fünf Einzelwettbewerbe und ein Mannschaftswettbewerb ausgetragen. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.

Austragungsort 
 Siri Fort Sports Complex – 5 Spielfelder und 3 Aufwärmfelder

Vorrunde 
  Caroline Black -  Theresa Tetteh: 21-10 / 21-17
  Kate Foo Kune -  Gloria Najjuka: 24-22 / 21-14
  Alexandra Bruce -  Margaret Nankabirwa: 21-14 / 21-15
  Gayle Lloyd -  Mercy Joseph: 21-10 / 22-20
  Daisy Nakalyango -  Sofia Arkhipkina: 21-11 / 21-12
  Lydia Cheah Li Ya -  Alisen Camille: 21-6 / 21-5
  Michelle Chan -  Kristal Karjohn: 21-2 / 21-7
  Solenn Pasturel -  Yeldi Louison: 21-18 / 21-10
  Cristen Marritt -  Shari Watson: 21-13 / 21-9
  Huang Chia-chi -  Maria Braimoh: 21-6 / 21-10
  Chandrika de Silva -  Christine Leyow: 21-5 / 21-7
  Michelle Li -  Alya Lewis: 21-9 / 21-3
  Sinead Chambers -  Shamim Bangi: 21-5 / 21-17
  Joycelyn Ko -  Kimberley Clague: 21-11 / 21-16
  Susan Ideh -  Stella Koteikai Amasah: 21-9 / 21-10
  Anna Rankin -  Juliette Ah-Wan: 21-17 / 21-19
  Thilini Jayasinghe -  Ashton Kimberley: 21-10 / 21-12
  Mariama Eastmond -  Ogar Siamupangila: 21-19 / 10-21 / 23-21
  Kirsty Gilmour -  Leanne Choo: 21-17 / 21-16
  Subodha Dahanayake -  Anita Alube: 21-9 / 5-2 ret.
  Elena Johnson -  Linda Hammond Osei: 21-4 / 21-6
  Carissa Turner -  Shama Aboobakar: 21-18 / 21-5
  Karen Foo Kune -  Laura Minto: 21-2 / 21-6
  Saina Nehwal -  Sarah Thomas: 21-5 / 21-9
  Caroline Black -  Kate Foo Kune: 21-14 / 26-24
  Anna Rice -  Alexandra Bruce: 21-7 / 21-10
  Gayle Lloyd -  Daisy Nakalyango: 21-10 / 21-13
  Susan Egelstaff -  Lydia Cheah Li Ya: 21-14 / 21-19
  Michelle Chan -  Solenn Pasturel: 21-9 / 21-10
  Fu Mingtian -  Cristen Marritt: 21-12 / 21-12
  Huang Chia-chi -  Chandrika de Silva: 21-14 / 21-6
  Michelle Li -  Sinead Chambers: 21-14 / 21-10
  Xing Aiying -  Joycelyn Ko: 21-15 / 21-14
  Anna Rankin -  Susan Ideh: 22-20 / 21-11
  Elizabeth Cann -  Thilini Jayasinghe: 21-13 / 21-12
  Kirsty Gilmour -  Mariama Eastmond: 21-8 / 21-8
  Aditi Mutatkar -  Subodha Dahanayake: 21-14 / 21-7
  Elena Johnson -  Carissa Turner: 25-23 / 19-21 / 24-22
  Wong Mew Choo -  Karen Foo Kune: 21-7 / 21-3

Endrunde

Endstand

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse

Badminton
2010 Dameneinzel
Badminton 2010
Badmintonwettbewerb in Delhi
Frauenbadmintonwettbewerb